Séguéla peut faire référence à :

Patronyme 
 Franck Seguela (né en 1997),  joueur de basket-ball français.
 Jacques Séguéla (né en 1934), journaliste et publicitaire français.
 Jean-Paul Séguéla (1938-2009), professeur de médecine et homme politique français.
 Harry Séguéla (1921-2001), acteur et peintre français.
 Tristan Séguéla, réalisateur de cinéma et de télévision français.

Toponyme 
 Séguéla, ville de la Côte d'Ivoire.
 Kato (Séguéla), localité de Séguéla.
 Massala (Séguéla), localité de Séguéla.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités